Konrád Jenő (1854–1919) orvos
 Konrád Jenő (1894–1978) labdarúgó